Australia
 George Street – strada di Sydney
 Regno Unito
 George Street – strada di Aberdeen
 George Street – strada di Edimburgo
 George Street – strada di Glasgow
 George Street – strada di Croydon, Londra
 George Street – strada di Richmond upon Thames, Londra